Бубнов, Николай:
 Бубнов, Николай Александрович  (1851—1884) — российский врач.
 Бубнов, Николай Матвеевич (1904—1943) — полковник, Герой Советского Союза.
 Бубнов, Николай Михайлович (1858—1943) — русский историк-медиевист, специалист по истории математики.
 
 Бубнов, Николай Юрьевич (род. 1937) — советский, российский ведущий научный сотрудник отдела рукописей Библиотеки РАН, доктор исторических наук.